Открытый чемпионат Ченнаи 2013 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 31 декабря по 6 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Янко Типсаревич выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роберто Баутиста-Агут впервые дошёл до финала соревнования основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Бенуа Пер выиграл дебютный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Станислас Вавринка выиграл свой второй титул. Пауза между двумя победами в финал продлилась более сорока месяцев.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Индия
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013